Likusy ist ein polnischer Ortsname:
 Likusy (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Lykusen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Likusy (Olsztyn), Stadtteil von Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Lykusen, 1938 bis 1945: Likusen, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen